Lemmenkallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lemmenkallio (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Lemmenkallio (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 

Robotskapade Finlandförgreningar